Suseni est le nom de plusieurs localités de Roumanie.

Communes 
 Suseni, dans le județ d'Argeș
 Suseni, dans le județ de Harghita
 Suseni, dans le județ de Mureș

Villages 
 Suseni, dans la commune de Bogați, județ d'Argeș
 Suseni, dans la commune de Runcu, județ de Gorj
 Suseni, dans la commune de Râu de Mori, județ de Hunedoara
 Suseni, dans la commune de Băcari, județ de Vaslui
 Suseni, dans la commune de Stoenești, județ de Vâlcea
 Suseni, dans la ville de Zlatna, județ d'Alba
 Suseni, dans la ville de Bolintin-Vale, județ de Giurgiu